«Кагэро» — японский эскадренный миноносец времён Второй мировой войны типа «Кагэро», головной в серии. 
 «Кагэро» — серия японских эскадренных миноносцев.